

Cinema 
 24 Hours – film del 1931 diretto da Marion Gering
 24 Hours – film del 2015 dretto da Timothy Woodward Jr.

Letteratura 
 Ore di terrore (24 Hours) – romanzo di Greg Iles del 2001

Musica 
 Twenty Four Hours – gruppo musicale italiano
 Twenty Four Hours – traccia dell'album Closer dei Joy Division del 1980
 Twenty Four Hours – traccia dell'album Tourist degli Athlete del 2005
 24 Hours – traccia dell'album Ten Feet High di Andrea Corr del 2007
 24 Hours – album di Tom Jones del 2008
 24 Hours – album di Richie Kotzen del 2011

Televisione 
 Pilota (24 Hours) – episodio della prima stagione di E.R. - Medici in prima linea

Pagine correlate 
 24 ore